

Музика

Альбом 
 «Вільна» (2008) — студійний та концертний альбом Ілларії.
 «Вільна земля» (2014) — студійний альбом гурту «Веремій».
 «Я вільна» (2016) — студійний альбом Анастасії Приходько.

Пісня 
 «Вільна душа» (2006) — пісня Андріани.
 «Вільна» (2008) — пісня Ілларії, з однойменного альбому.
 «Вільна» (2015) — пісня Sonya Kay.
 «Я вільна» (2016) — пісня Анастасії Приходько, з однойменного альбому.
 «Вільна» (2017) — пісня Аліни Башкіної.
 «Вільна» (2018) — пісня Leo Mantis.
 «Вільна» (2019) — пісня Камалії.
 «Вільна каса» (2019) — пісня Jerry Heil, з альбому «Я, Яна».
 «Вільна» (2019) — дуетна пісня Тіни Кароль та Юлії Саніною, саундтрек до українського фільму «Віддана».

Інше 
 Vilna — музичний проєкт співачки Ірини Василенко.

Топонім 
 Вільна — історична назва міста Вільнюс, столиці Литви.
 Вільна (селище) — селище в Україні, у Монастирищенському районі Черкаської області.
 Вільна (Альберта) — село в Канаді, у провінції Альберта, у складі муніципального району Смоукі-Лейкс.

Див. також 
 Вільна Україна
 Вільне